Luc Pauwels (historicus)
 Luc Pauwels (journalist)